Păuleasca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Păuleasca (Micești), Dorf im Kreis Argeș
 Păuleasca (Mălureni), Dorf im Kreis Argeș
 Păuleasca (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman